Йиржи Кристиан (Георг Христиан) Лобковиц, герцог Роудницкий (, ; 1835—1908) —  Богемии и Австро-Венгрии конца XIX века.

Биография 

Йиржи Кристиан Лобковиц родился 14 мая 1835 года в городе Вене; представитель знатного богемского дворянского рода. Образование получил в Пражском университете.

Избранный в 1860 году курией крупного землевладения в богемский ландтаг, он стал в нём лидером партии чешского феодального землевладения.

В 1871 году министр-президент Цислейтании Карл Зигмунд фон Гогенварт назначил его богемским ландмаршалом. В следующем году, после падения кабинета Гогенварта, Лобковиц оставил этот пост, и в 1873 году вновь был избран в ландтаг, членом которого состоял до 1884 года.

Во время борьбы за избирательную реформу 1873 года, заменившую посылку членов рейхсрата ландтагами избранием их народом по системе курий, он стоял в первых рядах её противников.

В 1879 году Йиржи Кристиан Лобковиц принимал участие в переговорах чехов с графом Эдуардом Тааффе, закончившихся вступлением чехов в рейхсрат. Тогда же он был избран туда и примкнул к парии права (Лихтенштейна) и вел борьбу за клерикализацию школы, а также за чешское государственное право.

В 1883 году Лобковиц был назначен пожизненным членом палаты господ. С 1884 года вновь состоял богемским ландмаршалом. В 1890 году принимал участие в переговорах о чешско-немецком соглашении, являясь противником немецких притязаний.

Йиржи Кристиан Лобковиц умер 22 декабря 1908 года в городе Праге.

Брак и дети 

В возрасте 29 лет женился на 18-летней Анне Лихтенштейнской. Свадьба состоялась в Вене 22 мая 1864 года. У супругов родилось двенадцать детей:

 Анна Берта (1865 - 1917) - жена графа Ференца Эстергази де Галата, имела пятерых детей;
 Мария Франциска (1866 - 1918) - монахиня в монастыре бенедиктинок ;
 Мария Терезия (1867 - 1945) - жена графа Иоганна Якоба фон Ельц, имела семеро детей;
 Мария Сидония (1869 - 1941) - жена князя Максимилиана цу Вальдбург, имела десять детей;
 Георг Август (1870 - 1890) - прожил 19 лет, женат не был, детей не имел;
 Мария Генриетта (1872 - 1939) - замужем не была, детей не имела;
 Мария Поликсена (1874 - 1951) - монахиня ;
 Алоиз Иоганн (1875 - 1877) - прожил полтора года;
 Мария Тереза ​​(1876 - 1958) - жена графа Альфреда фон Брюля;
 Роза Мария Иммакулата (1879 - 1957) - жена графа Иоганна Ностиц-Ринек, имела семеро детей;
 Фридрих (1881 - 1923) - князь Лобковиц, был женат на графине Жозефине Тун-Гогенштайн, имел сына и дочь;
 Иоганн (1885 — 1952) — был женат на графине Марии Чернин из Худениц, имел пятерых детей.

Примечания

Литература 
 Urban, Otto. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. S. 164. (česky) Dále jen: Česká společnost 1848-1918.

Ссылки 
 Neue Deutsche Biographie.

Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии
Почётные доктора Чешского технического университета